Łuki – chutor na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim, w sielsowiecie Struga
 Łuki – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie korelickim
 Łuki – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie samborskim; hist. Koniuszki Siemianowskie